Тобадилль () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль. 

Входит в состав округа Ландек. .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Франц Катрайн.

Примечания 

Общины Тироля